Romániai települések
 Hegymögött Beszterce-Naszód megye
 După Deal Dâmbovița megye
 După Deal Fehér megye, Nagylupsa község
 După Deal Fehér megye, Nagyponor község
 Hegymegett Maros megye